Het seizoen 2015/16 is de 113e editie van de Belgische Eerste klasse. De officiële naam van de competitie is eerste nationale, de sponsornaam is Jupiler Pro League. De competitie startte op 24 juli 2015 en eindigde op 29 mei 2016. Club Brugge behaalde zijn veertiende landstitel.

Gepromoveerde teams  

Deze teams promoveerden uit Tweede Klasse 2014/15 voor de start van het seizoen:

 STVV (kampioen) Keerde na drie seizoenen terug naar de hoogste afdeling en nam de plaats in van Cercle Brugge .
 Oud-Heverlee Leuven (winnaar van de eindronde) Keerde na 1 seizoen terug naar de hoogste afdeling en nam de plaats in van K. Lierse SK.

Degraderende teams 

Dit team degradeerde naar Eerste Klasse B op het eind van het seizoen:

 Oud-Heverlee Leuven (laatste reguliere competitie) degradeerde na 1 seizoen op het hoogste niveau.

Clubs 
Zestien clubs speelden in 2015/16 in Eerste Klasse. 12 clubs kwamen uit Vlaanderen, slechts drie clubs kwamen uit Wallonië en één uit Brussel.

Personen en sponsors

Uitslagen en Klassementen

Reguliere Competitie 

klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar Eerste Klasse B. Vanaf dit seizoen is er maar één daler naar Eerste Klasse B.

Play-off I

klassement
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: right; border:1px solid #aaa;"
!width=15|
!width=15|Nr.
!align=left width=130|Club
!width=20|P
!width=15|W
!width=15|G
!width=15|V
!width=15|+
!width=15|-
!width=20|DS
!width=20|Ptn
|- style="background:#C0F0D0"
| K ||1. ||align=left|Club Brugge
|| 10 || 7 || 1 || 2 || 25 || 9 || 16 || 54
|- style="background:#FFFFCC"
| CL || 2. ||align=left|Anderlecht
|| 10 || 6 || 1 || 3 || 15 || 16|| -1 || 47
|- style="background:#FFFFCC"
| EL || 3. ||align=left|AA Gent 
|| 10 || 3 || 3 || 4 || 10 || 15 || -5 || 42|- style="background:#FFFFCC"
|  EL || 4. ||align=left|Racing Genk
|| 10 || 5 || 1 || 4 || 20 || 13 || 7 || 40|-
| || 5. ||align=left|KV Oostende
|| 10 || 3 || 2 || 5 || 14|| 19 || -5 || 36
|- 
| || 6. ||align=left|Zulte Waregem
|| 10 || 1 || 2 || 7 || 11 || 23 || -12 || 27
|- 
|}

 Play-off II 
 Groep A 

klassement

* Standard Luik kwalificeerde zich als Bekerwinnaar voor de Europa League.

 Groep B 

klassement

 Finale Play-off II 

 Barrage (UEFA Europa League) 

 Topscorer en assistkoning 
Vanaf het seizoen 2015/16 krijgt ook de assistkoning, de speler met de meeste assists, een trofee. Doelpunten voor de barragewedstrijden om Europees voetbal tellen niet mee in het klassement van de Gouden Stier.Gouden StierPro Assist'''

Bij een gelijk aantal assists wordt er rekening gehouden met het aantal speelminuten en de leeftijd van de spelers.

Scheidsrechters

Trainerswissels

Individuele prijzen

Teampagina's
KAA Gent in het seizoen 2015/16
RSC Anderlecht in het seizoen 2015/16
Club Brugge in het seizoen 2015/16
KV Kortrijk in het seizoen 2015/16
Oud-Heverlee Leuven in het seizoen 2015/16
Royal Excel Moeskroen in het seizoen 2015/16
KRC Genk in het seizoen 2015/16
Sint-Truidense VV in het seizoen 2015/16
Standard Luik in het seizoen 2015/16
KVC Westerlo in het seizoen 2015/16
SV Zulte Waregem in het seizoen 2015/16

Zie ook
 Beker van België 2015-16

Belgisch voetbalseizoen
Belgisch competitievoetbal 2015/16